Lista meczów reprezentacji Bahrajnu w piłce nożnej mężczyzn – lista oficjalnych meczów reprezentacji Bahrajnu w piłce nożnej mężczyzn.

Pierwsze spotkanie w historii reprezentacja Bahrajnu rozegrała 2 kwietnia 1966 roku na Al Kashafa Stadium w Bagdadzie (Irak) w ramach Pucharu Narodów Arabskich przeciwko Kuwejtowi (4:4).

Lista meczów

1966 – 2004 
 do uzupełnienia

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Bahrajn na flashscore.pl 
 
 Bahrajn na national-football-teams.com 
 Bahrajn na worldfootball.net 

Bahrajn
Reprezentacja Bahrajnu w piłce nożnej